Дмитрий Владимирович Панкин (род. 1957) — российский государственный деятель и финансист, бывший заместитель министра финансов РФ, бывший руководитель Федеральной службы по финансовым рынкам.  С 6 февраля 2015 года по 30 ноября 2017 года - председатель правления Евразийского банка развития. Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса. С 16 июля 2018 года - президент Черноморского банка торговли и развития.

Биография 
Родился 6 октября 1957 года в городе Ленинграде.

В 1981 году окончил Ленинградский государственный университет им. А. А. Жданова по специальности «политическая экономия». В том же году Панкин начал преподавать в Ленинградском сельскохозяйственном институте, где проработал до августа 1989 года. Одновременно в 1984—1987 годах обучался в аспирантуре ЛГУ. В 1987 защитил диссертацию на тему «Внутренний государственный долг в системе ГМК» и получил учёную степень кандидата экономических наук. С 1989 года Панкин работал старшим преподавателем Ленинградского государственного института театра, музыки и кинематографии имени Н. К. Черкасова.

В 1990 году пришел в исполком Ленсовета на должность начальника отдела Комитета по экономической реформе.

С декабря 1991 года занимал должность начальника отдела Международного центра социально-экономических исследований («Леонтьевский центр») мэрии Санкт-Петербурга.

С 1992 года работает заместителем председателя Финансового комитета, а с июля 1994 года — заместителем председателя Комитета экономики и финансов мэрии Санкт-Петербурга.

В декабре 1994 года возглавил Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития.

В 1999 году перешёл на работу в РАО «ЕЭС России» на должность начальника департамента.

В августе 2000 года вернулся в «Санкт-Петербургский банк реконструкции и развития» и вновь занял пост председателя правления банка, возглавлял банк до июня 2003 года.

В июне 2004 года был назначен заместителем директора Департамента международных финансовых отношений, государственного долга и государственных финансовых активов Министерства финансов, а в ноябре 2005-го возглавил этот департамент.

В январе 2008 года назначен заместителем министра финансов Алексея Кудрина. Таким образом, стал пятым заместителем Кудрина: незадолго до этого назначения Председатель правительства Виктор Зубков подписал по этому поводу специальное постановление правительства. В нём указывалось, «что чиновник в этой должности будет координировать вопросы и обеспечивать руководство и организацию работы по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере госдолга, управления государственными финансовыми активами и средствами Стабфонда, а также решение общих вопросов международной деятельности Минфина». На этом посту Панкин должен был заменить своего непосредственного руководителя — Сергей Сторчак был арестован в ноябре 2007 года по подозрению в финансовых махинациях, однако формально сохранял свою должность в Минфине.

После отставки Владимира Миловидова с должности главы Федеральной службы по финансовым рынкам РФ (ФСФР), министерство финансов выдвинуло на этот пост кандидатуру Панкина, и он был утверждён в этой должности 11 апреля 2011 года. 1 сентября 2013 года ФСФР была ликвидирована, а её функции переданы в Службу Банка России по финансовым рынкам, Дмитрий Панкин в ЦБ при этом не перешёл.

В сентябре 2013 года назначен заместителем министра финансов РФ.

18 февраля 2015 - 30 ноября 2017 года -  председатель правления Евразийского банка развития (ЕАБР).

В июле 2018 года назначен президентом Черноморского банка торговли и развития (ЧБТР).

Награждён орденом Дружбы, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Семья 
Дочь — Елена Архангельская, с 2009 работала в московском отделении Deutsche Bank, в 2011-м перевелась в лондонское отделение Deutsche Bank. Как выяснили «Ведомости», Елена Архангельская могла быть одной из «родственников российских чиновников», за приём которых на работу оштрафовали Deutsche Bank.

Примечания

Ссылки 
 Панкин Дмитрий Владимирович. Биография на сайте Евразийского банка развития (ЕАБР)
 
 Пресс-портрет на Яндексе
 Биографическая справка, упоминания в СМИ, фотогалерея
 Досье ИТАР-ТАСС
 Создать мощную и эффективную систему на всех финансовых рынках – руководитель ФСФР России Дмитрий Панкин

Выпускники экономического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Заместители министра финансов России
Персоналии в страховании
Действительные государственные советники Российской Федерации 1-го класса